Уо́штено () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован в 1822 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 344 791 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1869,982 км², из которых 1828,542 км² — суша и 41,44 км² или 2,3 % — это водоёмы.

Население 
По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 344 791 жителей в составе 125 327 домашних хозяйств. Плотность населения составляет 188,00 человек на км2. Расовый состав населения: белые — 74,50 %, афроамериканцы — 12,70 %, коренные американцы (индейцы) — 7,90 %, азиаты — 0,30 %, гавайцы — 0,00 %, представители других рас — 1,20 %, представители двух или более рас — 3,40 %. Испаноязычные составляли 4,00 % населения независимо от расы.

В составе 29,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 46,40 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,30 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 41,20 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 29,50 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 5,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,41 человека, и средний размер семьи 3,02 человека.

Возрастной состав округа: 22,10 % моложе 18 лет, 17,10 % от 18 до 24, 32,10 % от 25 до 44, 20,60 % от 45 до 64 и 20,60 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 31 лет. На каждые 100 женщин приходится 98,90 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,10 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 51 990 USD, на семью — 70 393 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 49 304 USD против 33 598 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 27 173 USD. Около 5,10 % семей и 11,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 8,60 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 5,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

По оценке 2016 года население округа составляло 364 709 человек.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт правительства округа Уоштино, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Dexter District Library
 Past and present of Washtenaw County, Michigan
 Washtenaw Community Cafe
 Ypsilanti Historical Society

Округа Мичигана